

Personnalités 
Bob ou Bobby White peut désigner :
  (~1956- ), homme d'affaires ;
 Bob White (1935-2017), syndicaliste canadien ;
  (floruit 1989), géophysicien de Cambridge ;
  (1936-), joueur anglais de cricket ;
  (floruit 1957-1959), joueur de football américain ;
  (1902-1977), footballeur anglais ;
 Bob White (1935-), hockeyeur canadien ;
 Bob White, professeur canadien ;
 , policier américain.

Toponyme 

 , localité des États-Unis.

Voir aussi